Beeh ist der Familienname von:

 Alfred Beeh, bürgerlicher Name von Fred Alexander (Schauspieler) (1927–2012), deutscher Schauspieler
 Nina Beeh (* 1982), deutsche Moderatorin
 René Beeh (1886–1922), deutscher Maler und Zeichner
 Wolfgang Beeh (1925–2013), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Bee
 BEH